Ре́ве (Reve, Revé) — фамилия. Известные носители:

 Реве, Герард (1923—2006) — нидерландский писатель.
 Реве, Одалис (род. 1970) — кубинская дзюдоистка.